Wilhelminatoren (Vaals), een uitzichttoren nabij het drielandenpunt bij het Nederlands-Limburgse Vaals
 Wilhelminatoren (Valkenburg), een uitzichttoren in het Nederlands-Limburgse Valkenburg
 Wilhelminatoren (Queens Towers), een kantoortoren in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West
 Wilhelmina Toren , een woontoren in het Amsterdamse stadsdeel West